



Села 
 Забірря — , Бешенковицький район, Бешенковицька сільська рада
 Забірря — , Бешенковицький район, Верхньокривинська сільська рада
 Забірря — , Браславський район, Плюська сільська рада
 Забірря — , Верхньодвінський район, Бельковщинська сільська рада
 Забірря — , Докшицький район, Берізківська сільська рада
 Забірря — , Шумілінський район, Миколаївська сільська рада (п.і. № 211268)
 Забірря — , Шумілінський район, Миколаївська сільська рада (п.і. № 211275)